Le Bandu est un jeu de table qui met à contribution autant les habiletés manuelles que les capacités intellectuelles. Ce jeu est composé de 54 pièces de bois aux formes diverses ainsi que de 30 haricots de paye. Il a été commercialisé en 1992 et est inspiré d'un jeu allemand du nom de  de l'auteur Klaus Zoch.

Jeu de tables